Sylvanmeer of Sylvan Lake, een meer in Canada.
 Sylvan Lake (Canada), een plaats in Canada
 Sylvan Lake (Michigan), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Michigan.